Пихихијапан има више значења:

 Општина Пихихијапан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пихихијапан (Пихихијапан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пихихијапан, Акуатекнолохија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику